Podróże Justina (ang. Justin Time, 2012–2017) – kanadyjsko-amerykański serial animowany stworzony przez Brandona Jamesa Scotta. Wyprodukowany przez Guru Studio i PBS Kids Sprout Original Production.

Światowa premiera serialu miała miejsce 28 kwietnia 2012 roku na antenie PBS Kids Sprout. W Polsce premiera serialu odbyła się 5 października 2013 roku na kanale Disney Junior. Od 4 maja 2015 roku serial jest emitowany na kanale Disney XD

Opis fabuły 
Serial opowiadający o przygodach Justina i jego przyjaciół, którzy wyruszają w niezwykłą podróż. Podczas wyprawy Justin i przyjaciele spotykają mnóstwo postaci – wikingów, małpy z kosmosu i wielu innych.

Obsada 
 Gage Munroe – Justin
 Jenna Warren – Olive
 Scott McCord – Squidgy

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Agnieszka Zwolińska
Dialogi: Marta Robaczewska
W wersji polskiej udział wzięli:
 Sara Lewandowska – Oliwka
 Jeremi Czyż – Justin
 Jarosław Domin – Miękuś
 Julia Kołakowska-Bytner –
 mama Justina,
 Kleopatra (odc. 24),
 Marie (odc. 34)
 Robert Olech –
 tata Justina,
 komentator wyścigu (odc. 39)
oraz:
 Andrzej Chudy –
 Dziadek Oliwki (odc. 3),
 cesarz (odc. 7, 13),
 Jeremiasz Skrzypeczkowy (odc. 8),
 Sir Edmund (odc. 23),
 pan burmistrz (odc. 26),
 wujek Anton (odc. 33),
 Pierre (odc. 34),
 pan Li (odc. 38),
 kierowca Czerwonego Pioruna (odc. 39),
 Harry (odc. 43),
 senior Fernando (odc. 47),
 sprzedawca ciastek (odc. 49),
 sędzia (odc. 52)
 Paweł Szczesny –
 wiking Björn (odc. 5),
 pirat Fred Rudobrody (odc. 9),
 Marcello (odc. 15),
 król (odc. 29),
 Niko (odc. 32),
 kierowca Żółtego Szerszenia (odc. 39),
 wódz Plemienia Wilków (odc. 40),
 pan Akram (odc. 44),
 Jurij (odc. 46),
 Rene (odc. 50)
 Piotr Bajtlik – jeden z wikingów (odc. 5)
 Zuzanna Galia – księżniczka (odc. 15)
 Artur Kaczmarski –
 wieśniak (odc. 23),
 Żaża (odc. 28),
 pan Muning (odc. 37)
 Izabela Dąbrowska – Yukon Dawn (odc. 37)
 Maciej Więckowski –
 wódz (odc. 41),
 Ravi (odc. 44),
 Atuk (odc. 51)
 Klaudiusz Kaufmann – Hans (odc. 52)
i inni

Piosenkę śpiewali: Jakub Molęda i inni

Lektor: Artur Kaczmarski

Spis odcinków

Bibliografia 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Seriale telewizyjne Guru Studio